Okręty US Navy o nazwie USS "Ibis":
 Pierwszy  był trałowcem. W służbie w latach 1918-19.
 Drugi  był trałowcem. W służbie w latach 1942-44.

Ibis